Austria:
 Ernst – gmina

Niemcy:
 Ernst – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Cornelia Ernst – niemiecka polityk
 Emil Ernst – niemiecki astronom
 Fabian Ernst – niemiecki piłkarz
 Heinrich Wilhelm Ernst – niemiecki kompozytor i skrzypek
 Jan Ernst – polski geograf
 Joachim Ernst – niemiecki skoczek narciarski
 Josef Ernst – zbrodniarz nazistowski
 Juliette Ernst – francuska filolog
 Kajsa Ernst – szwedzka aktorka
 Karl Ernst – niemiecki polityk
 Krzysztof Ernst – polski fizyk
 Marcin Ernst – polski astronom
 Martina Ernst – szwajcarska wioślarka
 Max Ernst – niemiecki malarz
 Ole Ernst – duński aktor
 Rainer Ernst – niemiecki piłkarz
 Richard Ernst – szwajcarski chemik
 Sipke Ernst – holenderski szachista
 Thomas Ernst – szwedzki szachista

Zobacz też:
 Ernest
 Ernst & Young